Mulino lehetséges jelentései:

Települések 
 Amerikai Egyesült Államok
 Mulino (Oregon)
 Mulinói állami repülőtér

 Oroszország
 Mulino (Bajkálontúli határterület)
 Mulino (Kirovi régió)
 Mulino (Kosztromai régió)
 Mulino (város, Nyizsnyij Novgorod-i régió)
 Mulino (vidéki terület, Nyizsnyij Novgorod-i régió)
 Mulino (Vologdai régió)

Személyek 
 Daniel Mulino – ausztrál politikus